Melpômene - uma das nove musa da mitologia grega
Ou ainda:
Melpo Mene - uma banda de indie pop
18 Melpómene - um asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos